Durango je název několika míst:

 Durango (stát) – jeden z 31 států Mexika
 Durango (město) – hlavní město stejnojmenného mexického státu
 Durango (Biskajsko) – město v Biskajsku
 Durango (Colorado) – město v Coloradu
 Durango (Iowa) – město v Iowě
 Dodge Durango – SUV od automobilky Dodge
 Durango (tým) – závodní tým známý především z Formulové série GP2 Series.